Příjmení Henke nese více různých osobností:

 Brad William Henke (* 1966) – americký herec
 Josef Henke (1933–2006) – český režisér a scenárista
 Robert Henke (* 1969) – německý hudebník

Související články 
 Hink

Německá příjmení